Коптевский сельсовет и Коптёвский сельсовет — название ряда административно-территориальных единиц, сельсоветов:

Беларусь 
 Коптёвский сельсовет — сельсовет в Гродненской области
 Коптевский сельсовет — сельсовет в Могилёвской области